Korpusy armijne (ogólnowojskowe) noszące numer „16” lub „XVI”:

Austro-węgierski
 16 Korpus (1909–1918)

Rosyjski
 16 Korpus Armijny (1888–1918)

Niemiecki
 XVI Korpus Armijny (1938–1941 i 1944–1945)